Euctenochasmatia è un gruppo estinto di pterosauri pterodactyloidi. Il gruppo fu nominato da David Unwin, nel 2003, come il gruppo che contiene l'antenato più recente di Pterodactylus kochi e Ctenochasma e tutti i suoi discendenti.

Classificazione 
Di seguito è riportato un cladogramma che mostra i risultati di un'analisi filogenetica presentata da Longrich, Martill e Andres (2018):

Nel 2017, Steven Vidovic e David Martill hanno recuperato una serie significativamente diversa di relazioni per i primi pterodactylidi nella loro analisi, come mostrato di seguito.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Pterosauri